L'espressione Giochi olimpici di Parigi può far riferimento a tre diverse edizioni dei Giochi olimpici estivi, tenutesi o da tenersi nella città di Parigi: 
 Giochi della II Olimpiade – nel 1900
 Giochi della VIII Olimpiade – nel 1924
 Giochi della XXXIII Olimpiade – nel 2024